Асла́н Кайра́тович Дараба́ев (; ) — казахстанский футболист, полузащитник клуба «Астана» и сборной Казахстана. 8-кратный призёр чемпионатов Казахстана. Известен своим дриблингом и видением игры.

Карьера

Ранние годы 
Начал играть в футбол в родном посёлке. В 1996 году семья Дарабаевых переехала в Караганду, где Аслан продолжил играть в дворовый футбол, в 13 лет пришёл тренироваться в майкудукский клуб «Сатурн» к Руслану Каржаубаеву.

Клубная 
В 2008 году Дарабаев подписал профессиональный контракт с ФК «Шахтёр» Караганда. В сезоне 2008 сыграл 17 матчей в чемпионате и 2 игры в Кубке. В 2009 году стал с командой бронзовым призёром. В чемпионате сыграл 26 игр, забил 3 гола. В Кубке — 7 игр и 1 гол в гостевой встрече в ворота ФК «Экибастуз».

В 2010 году Аслан подписал трёхлетний контракт с ФК «Актобе». В марте выиграл с командой Суперкубок Казахстана, а в ноябре стал серебряным призёром чемпионата. В сезонах 2011 и 2012 годов становился бронзовым призёром чемпионата.

В 2013 году вернулся в карагандинский «Шахтёр». Команда заняла в сезоне четвёртое место, и Аслан ушёл в межсезонье в алматинский «Кайрат».

В 2014 году подписал трёхлетний контракт с «Кайратом». В первом же сезоне провёл 25 игр, забил 8 голов и внёс заметный вклад в кайратовскую бронзу и впервые выигранный Кубок Казахстана-2014 (сыграл все 6 игр, три гола). В 2015 году завоевал с клубом серебряные медали и снова Кубок Казахстана. В марте 2016 года выиграл с «Кайратом» свой второй Суперкубок Казахстана, а по окончании первенства вновь стал вице-чемпионом страны.

Но на сезон 2017 подписал контракт с павлодарским «Иртышом», куда его пригласил болгарский тренер Димитр Димитров. И кроме того, эта команда стала призёром чемпионата и получила право играть в Лиге Европы УЕФА. Провёл 31 матч, 5 голов — «Иртыш» занял 4-е место.

В декабре 2017 года подписал контракт с костанайским «Тоболом». Дебютный гол за «Тобол» забил в квалификации Лиги Европы УЕФА в ворота грузинского клуба «Самтредиа». Затем в августе забил подряд два гола «Ордабасы» (1:1) и «Жетысу» (1:0), принеся команде 4 очка. По итогам сезона-2018 выиграл с клубом бронзовые медали чемпионата Казахстана.

Вернувшийся в «Иртыш» Димитр Димитров вновь призвал в команду Дарабаева на сезон-2019. Но 3 мая игрок покинул клуб ввиду внутренних разборок (отставка главного тренера, ложные обвинения и претензии руководства). И в июне подписал контракт с талдыкорганским «Жетысу».

В сборной 
В 2009 году был приглашён в молодёжную сборную Казахстана. Отыграл 3 матча, причём на гостевой матч против Черногории 14 октября вывел сборную в качестве капитана.

В 2010 году получил приглашение в национальную сборную от Берндта Шторка. Но впервые выступил за команду под руководством Юрия Красножана летом 2014 года в товарищеских играх со сборными Таджикистана и Кыргызстана и в 2015 с Молдовой. В дальнейшем сыграл в 2017 году в трёх матчах отборочного турнира ЧМ-2018 в сборной Александра Бородюка.

Достижения 
 «Шахтёр» Караганда
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1): 2009
 Финалист Кубка Казахстана (1): 2009

 «Актобе»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (1): 2010
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (2): 2011, 2012
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2010

 «Кайрат»
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1): 2014
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (2): 2015, 2016
 Обладатель Кубка Казахстана (2): 2014, 2015
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2016

 «Тобол» Костанай
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1): 2018

Статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Астана» (2009)